Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2019 – dwudzieste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w ośmiozespołowej obsadzie w dniach 14–21 kwietnia 2019 w Kaliningradzie.

Osiem uczestniczących reprezentacji rywalizowało w trzyrundowej fazie pucharowej, a rozstawienie nastąpiło na podstawie rankingu z poprzedniego roku. Tytuł mistrzów Europy obroniła Gruzja.

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o miejsca 1–2

Mecz o miejsca 3–4

Mecz o miejsca 5–6

Mecz o miejsca 7–8

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2019 w rugby union
2019 w Rosji
Rugby union w Rosji
Sport w Kaliningradzie